O Taman Safari é um dos inúmeros  jardim zoológico localizado em Pasuruan, na Indonésia.

Com mais de 100 atrações envolvendo culinária local, passeio entre os animais e muita recreação para tosos os gostos e idades, conta também com um resort chamado de Baobad, que se encontra em meio a selva indonésia, conta piscina e café da manhã junto ao animais, alimentação aos animais, observação de pássaros  e caminhada noturna.

Os passeios no parque contam com valores entre 7 a 10 dólares por pessoa, você pode fazer sua reserva e tira suas totais duvida junto aos sites da rede Taman Safari

Jardins zoológicos da Indonésia
Java